Born Again (álbum de Black Sabbath)
Born Again (álbum de Newsboys)
Born Again (álbum de The Notorious B.I.G.)
Born Again (canção de Tiffany Young)
Desambiguação